Antonci est un toponyme qui peut désigner :
Antonci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Grožnjan, comitat d'Istrie ;
Antonci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Poreč, comitat d'Istrie.